Николай Семёнович Белов (25 апреля 1908 года, село Шоршелы, Чебоксарский уезд, Казанская губерния — 1972 год, Кемерово) — организатор производства ГРЭС, управляющий районным энергетическим управлением «Кемеровоэнерго» энергетической системы «Кузбассэнерго» Кемеровской области. Герой Социалистического Труда (1966).

Биография 
Родился 25 апреля 1908 года в крестьянской семье в селе Шоршелы Чебоксарского уезда Казанской губернии (сегодня — Мариинско-Посадский район Республики Чувашия). 

По комсомольской путёвке был отправлен на учёбу в Московский энергетический институт, который окончил в 1935 году. 

С 1947 года работал дежурным диспетчером ГРЭС-5 «Мосэнерго», потом был назначен инженером Шатурской ГРЭС. Позднее работал главным инженером Чебоксарской ГРЭС, директором «Дальэнерго», управляющим Дальневосточной энергетической системы и директором «Кузбассэнерго» Кемеровской области. Под его руководством производился монтаж электросистемы на Южно-Кузбасской, Томь-Усинской, Беловской ГРЭС, Ново-Кемеровской и Западно-Сибирской ТЭЦ.

В 1964 году принял десятую часть вводимых в стране электрических мощностей.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 октября 1966 года за выдающиеся успехи, достигнутые в  выполнении заданий семилетнего плана по развитию энергетики страны, Николаю Семёновичу Белову было присвоено звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Память 
 В Кемерове на доме № 8 по Весенней улице, где проживал Николай Белов, находится мемориальная доска.

Награды 
 Медаль «Серп и Молот» (04.10.1966)
 Орден Ленина (04.10.1966)
 Орден Октябрьской Революции (20.04.1971)
 Орден Трудового Красного Знамени (01.04.1945)
 Медаль «За трудовую доблесть» (28.05.1952)
 Медаль «За победу над Японией»
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Медаль «За освоение целинных земель»

Примечания

Литература 
 Гулый, П., Воплощая мечту Ильича / П. Гулый // Наши земляки — Герои Социалистического Труда. — Чебоксары, 1971. — С. 216—220.
 Мадебейкин, И. Н., Белов Николай Семенович/ Краткая чувашская энциклопедия. — Чебоксары. 2001. — С. 85.
 Мадебейкин, И. Н., Белов Николай Семенович // Чувашская энциклопедия. — Чебоксары, 2006. — Т. 1 : А-Е. — С. 200.
 Шаги пятилетки : Кузбасс, год 1966. Выпуск восьмой. — Кемерово : Кем. кн. изд-во, 1967. — С. 150;
 Герои Социалистического Труда // Историческая энциклопедия Сибири : в 3 т. / Российская академия наук, Сибирское отделение, Институт истории; [рук. проекта акад. РАН А. П. Деревянко; гл. ред. В. А. Ламин; отв. ред. В. И. Клименко]. — Новосибирск : Историческое наследие Сибири, 2009. — [Т. 3] : С — Я. — 2009. — С. 707—778;
 Бритвин, О. Память о выдающемся энергетике: 100 лет Николаю Семеновичу Белову / О. Бритвин // Кузбасс. — 2008. — 24 апр. — С. 25 : фото.
 Энергетик от Бога // Кругозор в Кузбассе. — 2008. — 14 мая. — С. 4 : фото;

Ссылки 
 Биография
 Чувашская энциклопедия

Выпускники МЭИ
Делегаты XXIII съезда КПСС
Энергетики СССР
Участники советско-японской войны (СССР)